

Белешешть () — комуна у повіті Галац.
 Белешешть () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Белешешть.

Белешешть () — село у Кріуленському районі.
 Белешешть () — село у Синжерейському районі.